Бор може да се отнася за:

 бор, род иглолистни дървета
 бор, металоиден химичен елемент

Селища 
 Бор, град в Нижегородска област, Русия
 Бор, град в Анатолия, Турция
 Бор, град в Източна Сърбия
 Бор, град в Южен Судан
 Бор, град в Западна Чехия
 Бор, село в Област Пловдив

Други 
 Нилс Бор, изтъкнат датски физик
 Бор, кратер на Луната наименуван на Нилс Бор